Николай Васильевич Трубников (1892—1968) — советский учёный, химик-теплотехник, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Биография 
Родился в  1892 г. в Иваново-Вознесенске.

Окончил реальное училище и химическое отделение Московского технического училища (1917). 

В 1915–1917 гг. участвовал в проектировании и строительстве уротропинового завода, где работал заведующим химической лабораторией. В 1917–1919 гг. участвовал в проектировании химико-фармацевтического завода, работал там заведующим аналитической лабораторией. 

В 1919–1925 гг. – ученый секретарь Государственного института чистых реактивов.

С 1923 г. на научной и преподавательской работе в Московском химико-технологическом институте им. Д. И. Менделеева.

С 1926 г. зав. кафедрой пирогенных (с 1931 коксохимических) производств, с 1946 г. зав. кафедрой теплотехники (позже называлась кафедрой термодинамики и теплотехники).

Также начиная с 1922 г. вёл преподавательскую работу в Военной высшей школе командного состава РККА, в Аэрофотограмметрической школе, Высшей школе вспомогательных служб Красного Воздушного флота, Высшей школе спецслужб ВВС, заведовал кафедрой технологии органических веществ в ряде вузов.

В 1937 г. присуждена ученая степень кандидата наук без защиты диссертации. Доктор технических наук (1942), профессор.

Похоронен на Новодевичьем кладбище (6 участок).

Награды 
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1965).
 Орден Ленина
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 800-летия Москвы»
 Медаль «За трудовое отличие».

Семья 
 Жена — Александра Николаевна Трубникова (1899—1981).
 Дочь — Калерия Николаевна Трубникова, была замужем за композитором А. П. Долуханяном.

Литература 
 Кипнис С. Е. Новодевий мемориал. М.,1995

Ссылки 
 
 http://xn--e1afidkagpn5a.xn--p1ai/index.php?id=1999
 https://web.archive.org/web/20171107010000/https://muctr.ru/cullife/newspap/files/Archives/900.pdf
Преподаватели Российского химико-технологического университета
Похороненные на Новодевичьем кладбище